Уруэньяс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сепульведа. Занимает площадь 33,08 км². Население — 118 человек (на 2004 год). Расстояние до административного центра провинции — 66 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии